Александр Михайлович Попов: Попов, Александр Михайлович (1927—1996) — оператор свинооткормочного комплекса, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Александр Михайлович (род. 1947) — российский учёный в области математической физики.